Оксид ниобия(V) — неорганическое соединение, оксид металла ниобия с формулой NbO, белые тугоплавкие кристаллы, термически устойчивые, не растворимые в воде.

Получение 

 Сжигание ниобия в кислороде:

 Гидролиз фторида ниобия(V) или хлорида ниобия(V):

Физические свойства 

Оксид ниобия(V) образует белые кристаллы нескольких (не менее 10) кристаллических модификаций:
 α-NbO — ромбическая сингония, параметры ячейки a = 0,623 нм, b = 4,380 нм, c = 0,391 нм, Z = 12;
 α'-NbO — моноклинная сингония, пространственная группа C 2/c, параметры ячейки a = 1,273 нм, b = 0,488 нм, c = 0,556 нм, β = 105,1°, Z = 4;
 β-NbO — моноклинная сингония, пространственная группа P 2, параметры ячейки a = 2,126 нм, b = 0,3821 нм, c = 1,935 нм, β = 119,74°, Z = 14;

При нормальных условиях стабильна форма β-NbO.

Из раствора осаждается в виде гидрата NbO•n HO, который более реакционноспособный. После прокаливания  (выше 500°С) становится химически пассивным.

Не растворяется в воде, р ПР = 20,14.

Химические свойства 

 Разлагается при сильном нагревании в вакууме, превращаясь в тёмно-синий оксид нестехиометрического состава:

 Реагирует с концентрированной плавиковой кислотой:

 С фторидом калия в разбавленной плавиковой кислоте:

 Реагирует с растворами щелочей:

 Реагирует с карбонатами щелочных металлов при спекании:

 Восстанавливается водородом:

 Реагирует с хлором в присутствии восстановителей:

 Восстанавливается алюминием или сажей до металлического ниобия:

Применение 
 Промежуточный продукт при получении ниобия.
 Компонент огнеупоров, керамик, специальных стёкол.

Литература 
 
 
 
 
 

ниобия